Jokisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Jokisaari (ö i Finland, Södra Österbotten), Järviseutu,  (2 ha)
2. Jokisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax),  (1 ha)
3. Jokisaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus),  (1 ha)
4. Jokisaari (ö i Finland, Kajanaland, Kajana),  (2 ha)
5. Jokisaari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,03, long 24,47),  (1 ha)
6. Jokisaari (ö i Finland, Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari,  (13 ha)
7. Jokisaari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,16, long 24,19),  (11 ha)
8. Jokisaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar